«Темнота» () — американский фильм ужасов режиссёра Грега Маклина. Мировая премьера состоялась .

Сюжет 
После отдыха в Гранд-Каньоне семья возвращается домой, невольно прихватив с собой нечто сверхъестественное. Это «нечто» не заставляет себя ждать: их маленький сын Майк, который болен аутизмом, целыми днями общается с неким невидимым другом, а вскоре в доме начинают происходить странные и пугающие вещи, сопровождаемые непонятными звуками и неприятными запахами. Оказывается, что Майкл привёл в дом могущественную силу, связанную с тёмным миром. Духи, прибывшие в дом из потустороннего мира, не желают покидать понравившееся им место, и избавиться от них будет крайне сложно.

В ролях

Производство 
25 февраля 2014 года Бейкон и Митчелл были утверждены на роли в фильме.
11 апреля Давид Мозоуз был выбран на роль в фильме.
6 мая Минг-На Вен присоединилась к проекту.
7 мая Люси Фрай была выбрана на роль Стефани.
9 мая Мэтт Уолш был утверждён на роль Гэри Картера, а 14 мая Дженнифер Моррисон была выбрана на роль Джой Картер.

Съёмки 
Основные съёмки начались в Лос-Анджелесе в апреле 2014 года и завершились в мае того же года. Весь фильм был снят на камеру .

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы США 2016 года
Фильмы ужасов 2016 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Аутизм в кино